Кан Ён Сок (; ) — южнокорейский актёр, известный своими ролями в дорамах «Муж на сто дней», «Военный прокурор Доберман» и «Инсайдер».

Биография 
Родился 12 августа 1991 года в Республике Корее. Окончил среднюю школа Гаэпо, а в дальнейшем поступил в Университет Чунан на факультет театра и кино. На данный момент работает с агентством TH Company (TH컴퍼니).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры Республики Корея
Актёры XXI века